Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) este o asigurare obligatorie de răspundere civilă, al cărei principal beneficiu pentru cumpărător este dreptul de a circula cu automobilul pe drumurile publice, iar în urma unui accident rutier eventualul prejudiciat fiind adevăratul beneficiar al serviciilor asiguratorului.

Valabilitatea poliței se poate verifica și online prin intermediul site-ului pus la dispoziție de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România: baza de date AIDA.

Dacă proprietarul de vehicul nu a încheiat asigurarea obligatorie RCA, prin plata primelor de asigurare, săvârșește o contravenție. Contravenția se constată de către personalul Poliției și se sancționează cu amendă de la 1000 RON la 2000 RON, reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare/înregistrare, până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării.

De asemenea, în temeiul Ordonanței de urgență nr.189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.432/2006, calitatea de neasigurat RCA poate fi constatată și prin compararea de către DRPCIV - Ministerul Administrației și Internelor a parcului de vehicule înmatriculate cu baza de date la nivel național privind asigurările RCA valabile (CEDAM).

În această situație, proprietarul va primi o înștiințare din partea organelor competente – personalul Poliției Rutiere - prin se va aduce la cunoștință calitatea de neasigurat și, dacă în termenul prevăzut de reglementările în vigoare, nu se va face dovada încheierii asigurării RCA, înmatricularea vehiculului deținut va fi suspendată din oficiu.

În plus, în situația în care un conducător a provocat un accident și nu deține o asigurare RCA valabilă, persoana prejudiciată este îndreptățită să solicite despăgubiri fie direct de la vinovat, fie indirect, începând din 2005, apelând la Fondul de protecție a victimelor străzii.

Note

Legături externe 
 Polița RCA, 175 de lei pentru organizațiile socialiste, 550 de lei pentru cetățeni, 27 iulie 2009, Florina Zainescu, Jurnalul Național
Legea RCA 132 din 2017 explicata

Asigurări